Royal Bhutan Army Football Club era um clube de futebol do Butão. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2009.

Clubes de futebol do Butão